

Geografia 
Ancona – città italiana capoluogo dell'omonima provincia e delle Marche
Ancona – città australiana
Ancona – città statunitense

Nautica 
 Ancona – nave pirofregata corazzata
 Ancona – piroscafo varato nel 1908

Persone 
 Amilcare Ancona – architetto, archeologo, numismatico e collezionista italiano
 Costanzo di Ancona – religioso italiano
 Margherita Ancona – attivista italiana 
 Mario Ancona – baritono italiano
 Ugo Ancona – politico e docente italiano

Sport 
 – società calcistica
Ancona Basket – società di pallacanestro
Dorica Pallamano Ancona – società di pallamano

Altro 
 Ancona – nell'arte, sinonimo di pala d'altare
 Ancona – razza di pollo originaria dell'Italia centrale
 Premio Ancona – concorso musicale internazionale

Pagine correlate
D'Ancona